Bubulcus (lateinisch für Ochsenknecht) steht für:

 Gaius Iunius Bubulcus Brutus, römischer Konsul
 Bubulcus (Bischof), Bischof von Vindonissa
 Bubulcus, Gattung aus der Familie der Reiher, siehe Kuhreiher